Rybník ist der Name folgender Orte:

 Gemeinde im Okres Levice, Nitriansky kraj, Slowakei – siehe Rybník (Levice)
 Gemeinde im Okres Revúca, Banskobystrický kraj, Slowakei – siehe Rybník (Revúca)
 Ortschaft in der Westslowakei bei Bzince nad Javorinou – siehe Rybník (Bzince nad Javorinou)
 Ortschaft in der Westslowakei bei Moravské Lieskové – siehe Rysbník (Moravské Lieskové)
 Gemeinde (deutsch Waier) im Okres Domažlice, Tschechien – siehe Rybník nad Radbuzou
 Gemeinde (deutsch Riebnig) im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien – siehe Rybník u České Třebové
 Ortsteil (Zartlesdorf) der Gemeinde Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch:
 Rybnik
 Rübnick